Bjørnsletta (Oslo), een buurt in Oslo
Bjørnsletta (metrostation), een station van de metro van Oslo